Neulasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Neulasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Neulasaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Neulasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar